Le trucage (ou parfois truquage) peut désigner :
 les effets spéciaux au cinéma ;
 le trucage photographique ;
 le photomontage.

Voir aussi